Berod bei Hachenburg – comune del circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Berod bei Wallmerod – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)